Роман III Аргир (грец. Ρωμανὸς Γ' ὁ Ἀργυρός, грец. Ἀργυρός означає срібло; 968 — 11 квітня 1034) — імператор Візантії з 1028 по 1034 роки. 
 АБ Аргир, «АБ Аргир» — фарерський футбольний клуб. 
 Євстафій Аргир (друнгарій вігли) (д/н — бл. 910) — державний та військовий діяч Візантійської імперії. 
 Олена Аргир (*Ἑλένη Ἀργυρή, д/н —1033) — цариця Грузії. 
 Маріан Аргир (*Μαριανός Ἀργυρός, д/н — 16 серпня 963) — державний та військовий діяч Візантійської імперії. 
 Лев Аргир (*Λέων Ἀργυρός, д/н —після 922) — державний та військовий діяч Візантійської імперії. 
 Василь Аргир (*Βασίλειος Ἀργυρός бл. 970 — після 1028) — державний та військовий діяч Візантійської імперії.